Old Church steht für:

 Old Church (New Jersey), Ort im Middlesex County
 Kastell Old Church, römische Befestigungsanlage in England

Kirchengebäude:
 Old Church of St Nicholas in Uphill, England
 Manordeifi Old Church, Wales 

Siehe auch:
 Alte Kirche (Begriffsklärung)
 Old Kirk
 Old Apostolic Church, christliche Religionsgemeinschaft
 Old Brick Church
 Old Christ Church
 Old First Church
 Old North Church in Boston
 Old Parish Church
 Old Presbyterian Church
 Old South Church in Boston
 Old Stone Church
 Old West Church